Percy Alleline est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans le roman d'espionnage La Taupe.

Biographie
Percy Alleline est issu d'une famille écossaise et pratiquante : « Percy Alleline était un Ecossais des Basses-Terres et fils de pasteur ; son père était un prédicateur presbytérien [...] ».

Il est l'archétype d'une personne aux capacités limitées qui s'élève au-dessus de son niveau de compétence avéré grâce à des appuis politiques.

Il est un directeur de service qui devient chef du Cirque quand Control est mis à l'écart, à la suite du fiasco de l'opération Témoin.

Adaptations 
Dans le film La Taupe de 2011, le rôle de Percy Alleline est interprété par Toby Jones.

Références

Source
John le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Seuil, coll. « Points », P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 p. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974